Henk de Jonge, Nederlands emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen 
 Henk de Jonge (1916-2010), Nederlands militair en verzetsstrijder
 Henk de Jonge (1943), Nederlands muzikant, lid van het Willem Breuker Kollektief 
 Henk de Jonge (1946-2021), Nederlands voetbaltrainer van onder andere Willem II en SC Cambuur